Evangelische Kirche steht für folgende Religionsgemeinschaften:
 Evangelische Kirche, christliche Konfession

Evangelische Kirche ist der Name folgender Kirchengebäude in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Evangelische Kirche (Obergimpern) in Bad Rappenau
 Evangelische Kirche Hasel in Hasel
 Evangelische Kirche (Heddesheim) in Heddesheim

in Bayern:
 Evangelische Kirche (Dittlofsroda) in Wartmannsroth
 Evangelische Kirche (Heiligkreuz) in Wartmannsroth
 Evangelische Kirche (Völkersleier) in Wartmannsroth
 Evangelische Kirche (Waizenbach) in Wartmannsroth

in Hessen:
 Evangelische Kirche (Allendorf/Lahn) in Gießen, Stadtteil Allendorf/Lahn
 Evangelische Kirche (Allendorf an der Landsburg) in Allendorf an der Landsburg, Schwalm-Eder-Kreis
 Evangelische Kirche (Allendorf/Lumda) in Allendorf (Lumda), Landkreis Gießen
 Evangelische Kirche (Gonzenheim) in Bad Homburg vor der Höhe
 Evangelische Kirche Krumbach (Biebertal) in Biebertal, Ortsteil Krumbach
 Evangelische Kirche Großen-Buseck in Buseck
 Evangelische Kirche (Burkhardsfelden) in Burkhardsfelden
 Evangelische Kirche (Ebersgöns) in Butzbach
 Evangelische Kirche Wixhausen in Darmstadt-Wixhausen
 Evangelische Kirche Damshausen in Dautphetal
 Evangelische Kirche (Fellingshausen) in Fellingshausen
 Evangelische Kirche (Annerod) in Fernwald
 Evangelische Kirche Frankenbach (Biebertal) in Frankenbach
 Evangelische Kirche (Ettingshausen) in Ettingshausen
 Evangelische Kirche Fronhausen in Fronhausen
 Evangelische Kirche (Grebenhain) in Grebenhain
 Evangelische Kirche (Crainfeld) in Grebenhain, Ortsteil Crainfeld
 Evangelische Kirche (Ilbeshausen) in Grebenhain, Ortsteil Ilbeshausen-Hochwaldhausen
 Evangelische Kirche (Beltershain) in Grünberg, Stadtteil Beltershain
 Evangelische Kirche Harbach (Grünberg) in Grünberg, Stadtteil Harbach
 Evangelische Kirche (Klein-Eichen) in Grünberg, Stadtteil Klein-Eichen
 Evangelische Kirche (Lardenbach) in Grünberg, Stadtteil Lardenbach
 Evangelische Kirche Lumda (Grünberg) in Grünberg, Stadtteil Lumda
 Evangelische Kirche (Queckborn) in Grünberg, Stadtteil Queckborn
 Evangelische Kirche (Reinhardshain) in Grünberg, Stadtteil Reinhardshain
 Evangelische Kirche Stangenrod (Grünberg) in Grünberg, Stadtteil Stangenrod
 Evangelische Kirche Stockhausen (Grünberg) in Grünberg, Stadtteil Stockhausen
 Evangelische Kirche (Weickartshain) in Gründberg, Stadtteil Weickartshain
 Evangelische Kirche (Weitershain) in Grünberg, Stadtteil Weitershain
 Evangelische Kirche Rodheim (Hungen) in Hungen, Ortsteil Rodheim
 Evangelische Kirche Altenhain (Laubach) in Laubach
 Evangelische Kirche (Freienseen) in Laubach
 Evangelische Kirche (Gonterskirchen) in Laubach, Stadtteil Gonterskirchen
 Evangelische Kirche (Röthges) in Laubach, Stadtteil Röthges
 Evangelische Kirche (Ruppertsburg) in Laubach, Stadtteil Ruppertsburg
 Evangelische Kirche Lauter (Laubach) in Laubach
 Evangelische Kirche Wetterfeld (Laubach) in Laubach, Ortsteil Wetterfeld
 Evangelische Kirche Großen-Linden in Linden
 Evangelische Kirche (Garbenteich) in Pohlheim
 Evangelische Kirche (Reiskirchen) in Reiskirchen
 Evangelische Kirche (Bersrod) in Reiskirchen, Ortsteil Bersrod
 Evangelische Kirche (Hattenrod) in Reiskirchen, Ortsteil Hattenrod
 Evangelische Kirche (Lindenstruth) in Reiskirchen, Ortsteil Lindenstruth
 Evangelische Kirche (Veitsberg) in Reiskirchen, Ortsteil Saasen
 Evangelische Kirche (Winnerod) in Reiskirchen, Ortsteil Winnerod
 Evangelische Kirche (Wirberg) in Reiskirchen, Ortsteil Wirberg
 Evangelische Kirche (Rodheim-Bieber) in Rodheim-Bieber
 Evangelische Kirche Berneburg in Sontra
 Evangelische Kirche (Wolfenhausen) in Weilmünster, Ortsteil Wolfenhausen
 Evangelische Kirche (Wißmar) in Wißmar

in Nordrhein-Westfalen:
 Evangelische Kirche Eidinghausen in Bad Oeynhausen
 Evangelische Kirche Bergneustadt in Bergneustadt
 Evangelische Kirche (Burscheid) in Burscheid
 Evangelische Kirche Dorstfeld in Dortmund
 Evangelische Kirche (Euskirchen) in Euskirchen
 Evangelische Kirche (Oberholzklau) in Freudenberg
 Evangelische Kirche Bad Meinberg in Horn-Bad Meinberg
 Evangelische Kirche (Buchholz) in Petershagen
 Evangelische Kirche Beyenburg in Wuppertal

in Rheinland-Pfalz:
 Evangelische Kirche Genheim in Genheim
 Evangelische Kirche Koblenz-Pfaffendorf in Koblenz
 Evangelische Kirche (Ludwigshafen-Edigheim) in Ludwigshafen am Rhein
 Evangelische Kirche (Oberbieber) in Neuwied
 Evangelische Kirche Sulzbach (Hunsrück) in Sulzbach (Hunsrück)
 Evangelische Kirche Waldalgesheim in Waldalgesheim
 Evangelische Kirche (Worms-Neuhausen) in Worms

im Saarland:
 Evangelische Kirche (Saarlouis) in Saarlouis

Evangelische Kirche ist der Name folgender Kirchengebäude in anderen Ländern:
 Evangelische Kirche (Ozimek) in Ozimek, Polen
 Evangelische Kirche St. Ruprecht (Villach) in Villach, Österreich
 Evangelische Kirche Varnsdorf in Varnsdorf, Tschechien
 Evangelische Kirche (Elâzığ) in der Türkei
 Evangelische Kirche (Erzsébetváros) in Budapest, Ungarn

Siehe auch:
 alle Seiten, die mit Evangelische Kirche beginnen
 Alte Evangelische Kirche